Дебрицы — различные значения

 Населённые пункты
 Дебрицы — серболужицкая деревня в коммуне Ослинг района Баутцен, земля Саксония, Германия
 Дебрицы  (Смоленский район) — деревня в Смоленском районе Смоленской области России.